

Pessoas
José Dumont
Santos Dumont
Yves Dumont

Localidades

Dumont

Dumont (Iowa)
Dumont (Minnesota)
Dumont (Nova Jérsei)

Outros
Dumont FM
DuMont Television Network

Desambiguações de topônimos